Hellwig se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frank H. Hellwig
 Johann Christian Ludwig Hellwig